Gräditz ist der deutsche Name folgender Orte im heutigen Polen:

 Gräditz, heute Grodziszcze (Świebodzin), Gmina Świebodzin, Woiwodschaft Lebus 
 Gräditz, heute Grodziszcze (Świdnica), Gmina Świdnica, Woiwodschaft Niederschlesien
 Klein-Gräditz, heute Grodziec Mały, Gmina Głogów, Woiwodschaft Niederschlesien